Spojení písmen Y a E může mít různé významy:

YE 
 YE – kód ISO 3166-2 pro Jemen
 AZ-YE – kód ISO 3166-2 pro město Jevlach

Ye 
 Ye (rapper) – americký rapper, hudební producent a podnikatel
 Ye (album) – album z roku 2018

.ye 
 .ye – internetová doména nejvyššího řádu pro Jemen

Externí odkazy